Mas de Serra (Llimiana), masia al terme municipal de Llimiana 
 Mas de Serra (la Selva del Camp), masia a mig camí dels nuclis de Vilaplana i la Selva del Camp
 Mas de Serra (Vilallonga del Camp), mas al terme municipal de Vilallonga del Camp